Мухарбий Нурбиевич Киржинов (1 января 1949, аул Кошехабль, Адыгейская автономная область, РСФСР, СССР) — советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1972), двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР (1972).

Спортивная карьера

Рекорды 
В 1972—1975 установил 4 мировых рекорда (в том числе: троеборье — 460,0 кг (1972); двоеборье — 312,5 кг (1973)) и 8 рекордов СССР.

Награды 
 Заслуженный мастер спорта СССР (1972)
 Орден «Знак Почёта»

Ссылки 
 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/54620/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Киржинов, Мухарбий Нурбаевич] Большая биографическая энциклопедия (2009)
 
 Статистика на сайте истории олимпийской тяжёлой атлетики
 Статья из адыгейской газеты

Тяжелоатлеты СССР
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Заслуженные мастера спорта СССР